backhand-tenniselleboog, de 'gewone' tennisarm
 forehand-tenniselleboog, de golferselleboog